

Sigle 
 Türkiye Komünist Partisi  – in lingua turca è il Partito Comunista di Turchia.

Codici 
 TKP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Takapoto (Polinesia Francese)
 tkp – Codice ISO 639-3 della lingua tikopia